Nordbahnhof (letteralmente "stazione nord") può riferirsi a:
 Berlin-Nordbahnhof – stazione ferroviaria di Berlino
 Stuttgart Nordbahnhof – stazione ferroviaria di Stoccarda
 Nordbahnhof – stazione della metropolitana di Berlino